Оте́лло () — личное мужское имя, также топоним:

В культуре  
 «Отелло, венецианский мавр» — трагедия Уильяма Шекспира, написанная около 1604 года.
 Отелло — герой трагедии Шекспира.

Опера 
 «Отелло» — опера Джоаккино Россини (1816).
 «Отелло» — опера Джузеппе Верди (1886).
 Экранизации оперы Верди 
 «Отелло» — фильм-опера Роже Бенаму, постановщик и дирижёр — Герберт фон Караян, в главных ролях — Джон Викерс и Мирелла Френи.
 «Отелло» — фильм-опера Виктора Окунцова, в главной роли — Владимир Атлантов.
 «Отелло» — фильм-опера Франко Дзеффирелли, в главной роли — Пласидо Доминго.

Балет 
 «Отелло» — балет Татьяны Гзовской на музыку Бориса Блахера (1955), балет Вахтанга Чабукиани на музыку Алексея Мачавариани (1957), балет Лара Любовича на музыку Эллиота Голденталя (2002).
 «Павана мавра» — балет Хосе Лимона на музыку Генри Пёрселла (1949).
 «Венецианский мавр» — экранизация Вахтанга Чабукиани собственной балетной постановки («Грузия-фильм», 1960).
 «Павана мавра» — фильм-балет Е. Поповой, хореография Хосе Лимона и Никиты Долгушина («Ленфильм», 1985).

В кинематографе

Фильмы 
 «Отелло» — фильм  (США, 1908).
 «Отелло» — фильм Франца Портена (Германия, 1909).
 «Отелло» — фильм Макса Мака (Германия, 1918).
 «Отелло» — фильм Дмитрия Буховецкого, в главной роли — Эмиль Яннингс (Германия, 1922).
 «Отелло» — фильм Дэвида Макейна (Великобритания, 1946).
 «Отелло» — фильм Орсона Уэллса (США—Франция—Италия—Марокко, 1952).
 «Отелло» — фильм Сергея Юткевича (СССР, 1955).
 «Отелло» — фильм Стюарта Берджа, в главных ролях — Лоренс Оливье и Мэгги Смит (Великобритания, 1965).
 «Отелло» — фильм Лиз Уайт (США, 1980).
 «Отелло» — телефильм Джонатана Миллера, в главных ролях — Энтони Хопкинс и Боб Хоскинс («ВВС», 1981).
 «Отелло» — фильм Макса Булуа (Испания—Франция, 1982).
 «Отелло» — фильм Теда Ланджа (США, 1989).
 «Отелло» — фильм Оливера Паркера, в главных ролях — Лоуренс Фишборн и Кеннет Брана (США—Великобритания, 1995).

Мультфильм 
 «Отелло-67» — мультфильм режиссёра Фёдора Хитрука («Союзмультфильм», 1967).

Другое 
 «Отелло» — манга (2001—2004).
 «Отелло» — настольная игра для двух человек на доске 8 на 8 клеток.

Топоним 
 Отелло — город в штате Вашингтон, США.
 Отелло — зáмок на Кипре.